Alvord Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alvord Lake (Arizona)
 Alvord Lake (Montana)
 Alvord Lake (Oregon)
 Alvord Lake (Kalifornien), künstlicher See am Golden Gate Park in San Francisco